Виддоусон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1935) — британский лингвист.
 Виддоусон, Элси (1906—2000) — британский диетолог, химик.
 Виддоусон, Этель Ева (более известна как Ева Крейн; 1912—2007) — британо-английская исследовательница, специалист по пчёлам и пчеловодству.